Carl Bertheau ist der Name folgender Personen:

* Carl Bertheau der Ältere (1806–1886), deutscher evangelischer Theologe und Lehrer
 Carl Bertheau der Jüngere (1836–1910), deutscher evangelischer Theologe, Kirchenhistoriker und Pfarrer
 Carl Bertheau III. (1878–1944), deutscher Theologe, Geistlicher und Lehrer